Ledizione 1978-1979 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale dell' che conquista il suo quarto titolo, il primo in Bundesliga.

Capocannoniere del torneo è stato Klaus Allofs del Fortuna Düsseldorf con 22 reti.

Stagione 

Durante la stagione l'inglese Kevin Keegan dell'Amburgo conquista il suo primo Pallone d'oro; la classifica del campionato viene invece per lungo tempo comandata dal Kaiserslautern che si laurea campione d'inverno e prosegue in testa fino alla ventisettesima giornata, quando lascia la prima posizione venendo superato alla fine sia dallo Stoccarda che dall'Amburgo. È proprio quest'ultima squadra a vincere il campionato, tornando al successo a diciannove anni di distanza dall'ultima volta. Finisce invece al sesto posto il  vincitore dell'ultimo titolo, e in questo modo non riesce nemmeno a qualificarsi per la Coppa UEFA; la Coppa di Germania viene invece vinta dal Fortuna Düsseldorf.

In campo internazionale il Borussia Mönchengladbach conquista la sua seconda Coppa UEFA battendo la  nel doppio confronto, inoltre Allan Simonsen è il miglior realizzatore della manifestazione. Nelle altre competizioni europee ben figura il Fortuna Düsseldorf nella Coppa delle Coppe: nella finale di Basilea la squadra viene sconfitta dal Barcellona solo nei tempi supplementari. Buone prove sono anche quelle del  nella Coppa dei Campioni, che arriva in semifinale dove è sconfitto dai futuri campioni del Nottingham Forest, e dell', che raggiunge lo stesso traguardo nella Coppa UEFA.

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificata in Coppa dei Campioni 1979-1980
      Qualificata in Coppa delle Coppe 1979-1980
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1979-1980
      Retrocesso in 2. Fußball-Bundesliga 1979-1980

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1978-1979.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1979-1980.
  , , ,  e  qualificate alla Coppa UEFA 1979-1980.
  ,  e  promosse in Bundesliga 1979-1980
  ,  e  retrocesse in 2. Fußball-Bundesliga 1979-1980

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (21)
 Minor numero di sconfitte:  e  (6)
 Miglior attacco:  (78 gol segnati)
 Miglior difesa:  (32 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+46)
 Maggior numero di pareggi:  e  (13)
 Minor numero di pareggi:  (6)
 Minor numero di vittorie:  (7)
 Maggior numero di sconfitte:  (20)
 Peggior attacco:  (36 gol segnati)
 Peggior difesa:  (75 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-35)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 2. Fußball-Bundesliga 1978-1979
 DFB-Pokal 1978-1979

Collegamenti esterni 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1978-1979/

Calcio nel 1978
Calcio nel 1979
1978